SETA Ry (, ) — крупнейшая неправительственная организация по защите прав человека и сексуальных меньшинств в Финляндии.

История 
Организация была учреждена в 1974 году для защиты прав и достоинства людей с гомосексуальной, бисексуальной и транссексуальной ориентацией на территории Финляндии.

С декабря 2012 года председателем SETA является юрист-предприниматель Юха-Пекка Хиппи ().

В 2010 году офисы организации SETA в Хельсинки и Ювяскюля были подвергнуты нападению неизвестных лиц. Атаки вызвали приток в организацию новых членов.

В 2011 году президент Финляндии Тарья Халонен в период пребывания её на посту главы государства была подвергнута критике со стороны одного из офицеров вооружённых сил Финляндии за то, что с 1980 по 1981 годы она была председателем общества SETA. В этой связи офицер, допустивший дискриминационные высказывания, был привлечён к суду и приговорён к штрафу.

12 апреля 2012 года члены SETA совместно с правозащитной организацией Amnesty International провели в Хельсинки акцию протеста в связи с принятием в Санкт-Петербурге закона о запрете пропаганды гомосексуализма и высказались против приезда в Финляндию подписавшего упомянутый закон губернатора Георгия Полтавченко. Также, в 2013 году в связи с принятием в России законодательных запретов на пропаганду гомосексуализма, руководство регионального отделения SETA высказало обеспокоенность безопасностью финских студентов-геев, обучающихся по обмену в России.

В 2019 году организация выдала первые сертификаты для домов престарелых, обязавшихся продвигать идеи равноправия.

Председатели 
 Тарья Халонен (1980—1981)
  (2001—2005)
  (2005— ноябрь 2008)
  (ноябрь 2008 — 31 декабря 2012).
  (1 января 2013 года)
 Сакрис Купила (2019—2020)

См. также 
 Права ЛГБТ в Финляндии
 Гражданские партнёрства в Финляндии

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт SETA Ry    

ЛГБТ-организации Финляндии
Правозащитные ЛГБТ-организации